In 1997/98 werd het 60ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Eindstand 

(Overwinning:3 ptn, gelijk:1 pt, verlies:0 ptn)

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 1997/98 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1997/98 uitkwamen in de Ligue 1.

RC Lens

Bijgaand een overzicht van de spelers van RC Lens, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Daniel Leclercq voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.

Zie ook
Coupe de France 1997/98
Coupe de la Ligue 1997/98

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1997/98